Francisco Zarco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Zarco, Delstaten Mexiko, Tenancingo, 
 Francisco Zarco, Rodeo, 
 Francisco Zarco, Poanas, 
 Francisco Zarco, Baja California, Tijuana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar